El Encanto bezeichnet:

 El Encanto (Amazonas), corregimiento departamental in Kolumbien
 El Encanto (Las Margaritas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Encanto (Tapachula), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
 El Encanto (Agua Dulce), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 El Encanto del Cerril, Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla